Щугор — топоним в России.

Реки 
 Щугор — река в республике Коми, приток Выми.
 Щугор — река в республике Коми, приток Печоры.
 Щугор — река в Пермском крае, приток Вишеры.
 Средний Щугор — приток Щугора.
 Малый Щугор — река в Пермском крае, правый приток Вишеры.
 Сырой Щугор — приток Малого Щугора.
 Большой Щугор — река в Пермском крае, левый приток Вишеры.
 Щугор — река в Пермском крае и республике Коми, приток Вишерки.

Населённые пункты 
 Щугор — село в Красновишерском районе Пермского края.
 Большой Щугор — село в Красновишерском районе Пермского края.
 Малый Щугор — село в Красновишерском районе Пермского края.
 Щугор — прежнее название деревни Усть-Щугер (также Усть-Щугор) в Коми.